Der MercedesCup 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juli 2010 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Båstad die SkiStar Swedish Open gespielt, die genau wie der MercedesCup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Jérémy Chardy, der in diesem Jahr bereits in der ersten Runde ausschied. Sieger wurde Albert Montañés, der im Finale Gaël Monfils besiegte, der das Spiel beim Stand von 6:2, 2:1 verletzungsbedingt aufgeben musste. Für Montañés war es bereits der zweite Titel in diesem Jahr nach dem in Estoril und sein fünfter Titel insgesamt auf der ATP Tour. Im Doppel waren František Čermák und Michal Mertiňák die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht gemeinsam an. Während Čermák gar nicht am Turnier teilnahm, schaffte es Mertiňák zusammen mit Johan Brunström in das Viertelfinale, wo sie den späteren Turniersiegern Carlos Berlocq und Eduardo Schwank unterlagen. Diese gewannen das Doppel-Finale gegen das deutsche Duo Christopher Kas und Philipp Petzschner in zwei Sätzen. Damit gewannen die Argentinier ihren einzigen gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den MercedesCup 2010 fand vom 10. bis 12. Juli 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
  (PDF; 25 kB)
 

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Stuttgart